Du Terrail oder Terrail ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Terrail (1917–2006), französischer Gastronom, siehe La Tour d'Argent
 Jacques du Terrail († 1535), französischer Abt und Bischof
 Philippe du Terrail († 1532), französischer Bischof
 Pierre du Terrail, Chevalier de Bayard (* etwa 1476, † 1524), genannt „der Ritter ohne Furcht und Tadel“, französischer Feldherr
 Pierre Alexis Ponson du Terrail (1829–1871), französischer Schriftsteller